

Geografia 
 Giappone
 Kashiwa – città della prefettura di Chiba

Persone 
 Jeff Kashiwa – sassofonista smooth jazz statunitense
 Yoshifumi Kashiwa – calciatore giapponese, centrocampista

Altro 
 Hitomi Kashiwa – personaggio del romanzo Welcome to the NHK
 Kashiwa Reysol – società calcistica giapponese